Transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno mental em que a pessoa sofre de compulsões e obsessões;
 Carbono orgânico total, medida química referente à concentração de orgânicos em uma amostra;
 Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo;
 Técnico Oficial de Contas - antiga designação dada aos atuais Contabilistas Certificados (Portugal).

Desambiguação